ou  au pluriel — en français un bandit de grand chemin — peut désigner :

Poème 
 The Highwayman, un poème d'Alfred Noyes.

Musique

Groupe 
 The Highwaymen, un groupe de musique des années 1960 ;
 The Highwaymen, un groupe de musique country de 1985 à 2002.

Chanson 
 Highwayman (1977), chanson de Jimmy Webb.

 Cinéma 
 The Highwaymen, un film américain sorti en 2019.

 Télévision 
 The Highwayman'', une série télévisée américaine diffusée en 1987 et 1988